

Geografia 
 Andreis – comune italiano del Friuli-Venezia Giulia

Persone 
 Guido Andreis – ceramista italiano
 Mario Andreis – politico e antifascista italiano
 Mario Andreis – calciatore italiano
 Sergio Andreis – politico e attivista italiano

Pagine correlate 
 De Andreis